Sabra – termine ebraico usato per definire, senza distinzione di genere, una persona ebrea nata in Israele
 Sabra – liquore
Sabra – comune dell'Algeria
Sabra – quartiere di Beirut (Libano)
Sabra – genere di Lepidoptera
Sabra – marchio automobilistico controllato dall'israeliana Autocars, attiva tra il 1960 e il 1980
Sabra – film del 1934 diretto da Aleksander Ford
Sabra – carro armato